.
1-й чемпионат Франции прошёл в Париже с 12 по 19 июля 1923 года.

Таблица

Ссылки 
  Paris 1923 — 1er championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1923 год в шахматах